Завада — те, що перепиняє рух, заступає шлях, закриває доступ куди-небудь; перепона, перешкода
Завада — те, що заважає здійсненню чого-небудь; перешкода
 Завади — сигнали або дії, що спотворюють корисний сигнал, який несе основну інформацію у пристроях вимірювання, телевимірювання, зв'язку, САР і САК (САУ).

Посилання

Завади (село) — село Львівського району Львівської області, Україна.

Населені пункти та їхні частини
 Завади — гміна в Білостоцькому повіті Підляського воєводства
 Завади — село в гміні Ярчув Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Завади — село в гміні Рава-Мазовецька Равського повіту Лодзинського воєводства
 Завади — село в гміні Жечиця Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Завади — село в гміні Ковеси Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Завади — село в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Завади — село в гміні Кшижанув Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Завади — село в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Завади — село в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Завади — село в гміні Лович Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Завади — село в гміні Відава Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Завади — село в гміні Дмосін Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Завади — село в гміні Бараново Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Завади — село в гміні Репкі Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Завади — село в гміні Венява Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Завади — село в гміні Трошин Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Завади — село в гміні Лів Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Завади — село в гміні Щутово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Завади — село в гміні Радзимін Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Завади — село в гміні Дзежґово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Завади — село в гміні Пшесмики Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Завади — село в гміні Хинув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Завади — село в гміні Ліповець-Косьцельни Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Завади — село в гміні Кампінос Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Завади — село в гміні Збучин Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Завади — село в гміні Церанув Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Завади — село в гміні Ломжа Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Завади — село в гміні Завади Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Завади — село в гміні Більськ-Підляський Більського повіту Підляського воєводства
 Завади — село в гміні Туроснь-Косьцельна Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Завади — село в гміні Попув Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Завади — село в гміні Бане-Мазурське Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Завади — село в гміні Піш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Завади — село в гміні Ольштинек Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Завади — село в гміні Яново Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Завади — село в гміні Ґрабув-над-Просною Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Завади — село в гміні Равич Равицького повіту Великопольського воєводства
 Завади — село в гміні Ричивул Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Завади — село в гміні Опатувек Каліського повіту Великопольського воєводства
 Завади — село в гміні Плешев Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Завади — частина міста Сицув у Олесницькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Завади — частина міста Гарволін у Ґарволінському повіті Мазовецького воєводства
 Завади — частина міста Ілжа в Радомському повіті Мазовецького воєводства
 Завади — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Завади — частина міста Білосток в Підляському воєводстві
 Завади — частина міста Познань в Великопольському воєводстві
 Завади — частина села Юркув у гміні Добра Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Завади — частина села Охотниця-Ґурна в гміні Охотниця-Дольна Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Завади — частина села Бонькі в гміні Плонськ Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Завади — частина села Здзеховіце в гміні Ґожув-Шльонський Олеського повіту Опольського воєводства
 Завади — частина села Камешниця в гміні Мілювка Живецького повіту Сілезького воєводства
 Завади — осада в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Завади — лісова осада в гміні Попув Клобуцького повіту Сілезького воєводства

Примітки